Charles Colton ist der Name folgender Personen:

* Charles Caleb Colton (1777–1832), englischer Kleriker und Schriftsteller 
 Charles Henry Colton (1848–1915), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Buffalo